} — железнодорожная станция на линии Эносима, расположенная в городе Ямато, префектуры Канагава. Станция расположена в 44,1 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1929-го года.

Планировка станции
2 пути и две платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции